William Pearson kan syfta på bland andra:

* William Pearson (1767–1847), engelsk astronom
 William Pearson (1832–1892), engelsk psalmförfattare 
 William Pearson (1934–1995), amerikansk sångare